Le nom John Fleming est porté par les personnes suivantes :
 John Fleming (1785-1857), homme d’église, zoologiste et géologue écossais ;
 John Fleming (1881-1965), sportif britannique champion olympique de tir aux Jeux olympiques d'été de 1908 ;
 John Fleming (1919-2001), historien de l'art britannique
 John Fleming (1950-), écrivain écossais ;
 John C. Fleming (1951-), homme politique américain ;
 John Fleming (1953-), joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 John Fleming (?-?), joueur de rugby à XIII international anglais.
 John Ambrose Fleming

Voir aussi